El Xiaomi Pocophone F1 ( Xiaomi POCO F1 en India ) es un teléfono inteligente desarrollado por Xiaomi , una empresa china de electrónica con sede en Beijing .  Se anunció el 22 de agosto de 2018 en Nueva Delhi , India. Aunque forma parte de la línea de dispositivos de gama media de Xiaomi, monta un SOC de  gama alta. El dispositivo está disponible en todo el mundo en cantidades limitadas, excepto en India, donde goza de una amplia disponibilidad.

Especificaciones

Hardware 
El Pocophone F1 se ejecuta en un procesador Snapdragon 845 (10 nm) con un Adreno 630 para manejar gráficos. Cuenta con una pantalla táctil capacitiva IPS LCD de 6.18 "con una relación de aspecto de 18.7: 9 y una resolución de 1080 x 2246 píxeles. La pantalla también tiene una muesca ancha en la parte superior. También está la protección Gorilla Glass 3

Cámara 
El Pocophone F1 tiene cámaras traseras dobles basados en de Sony Exmor RS (apilada CMOS) IMX363 1 / 2.55" sensor con 12 MP, ƒ / 1.9 abertura y tamaño de píxel 1,4 m. Se tiene la doble pixel Fase de enfoque automático de detección (PDAF). La cámara secundaria actúa como un sensor de profundidad con 5 MP, apertura ƒ / 2.0 y tamaño de píxel de 1.12 µm y un flash de doble LED. La cámara tiene opciones HDR y panorámica. El video se puede hacer en 2160p @ 60fps, 1080p @ 60fps (gyro-EIS ), o 1080p @ 960fps. La cámara también tiene un modo manual; los usuarios pueden ajustar el balance de blancos (valores predeterminados y temperatura de la luz), establecer una velocidad de obturación (1 / 1000s a 32s) e ISO (100-3200). También un enfoque manual con enfoque máximo . Una actualización de software en enero de 2019 agregó grabación de video encámara lenta a 960 fps y modo nocturno. 

En la parte frontal, el dispositivo cuenta con una cámara para selfies de 20 MP con apertura de ƒ / 2.0 y un tamaño de píxel de 0.9 µm, que tiene software HDR y capacidades analíticas junto con la tecnología de píxeles grandes de 2 µm (superpíxel 4 en 1). El software Selfie incluye AI Beautify 4.0 y efectos bokeh precisos . El video se puede grabar a 1080p a 30 fps. También hay un infrarroja sensor de luz y una cámara de infrarrojos para el reconocimiento facial . 

Las fotografías se pueden tomar en formato JPEG o RAW (el formato RAW en DNG está disponible en la aplicación ″ Open Camera ″). La aplicación de la cámara tiene la opción de incluir marcas de agua en la imagen.

Batería 
El Pocophone F1 tiene una batería Li-Po de 4000 mAh.  La batería es del tipo ″ Quick Charge ™ 3.0 ″ de  W desarrollada por Qualcomm  donde el puerto (puerto USB tipo C) es muy superior al USB estándar. Tiene 94 h de resistencia probada por GSMarena.

Memoria 
El Pocophone F1 viene con opciones de almacenamiento interno de 256GB / 8GB RAM (versión de China) o 64/128 GB con 6 GB RAM; ambos tienen memoria ampliable a través de una tarjeta microSD de hasta 256 GB que ocupa la segunda ranura SIM .

Software 
El Pocophone F1 ejecuta en MIUI 11 basado en Android 10 . Desde el 4 de marzo de 2020, el software se puede actualizar a una versión estable de Android 10 .

Ventas 
Desde que se anunció en agosto de 2018, se convirtió instantáneamente en el más vendido de Xiaomi con 700.000 unidades vendidas hasta el 6 de diciembre de 2018. Logró convertir a Xiaomi en la marca de teléfonos inteligentes más vendida del tercer trimestre de 2018 en India.

Controversias 
Reportaron que el panel que xiaomi montaba en este Pocophone F1 podría provocar migrañas debido a los pésimos ángulos de vision de la pantalla, además sufría de sombreados alrededor de los bordes y iluminacion irregular en su panel diversos usuarios señalaron que la pantalla de este teléfono inteligente era de baja calidad

Recepción 
El Pocophone F1 recibió críticas muy positivas. Los medios de comunicación describieron el dispositivo como un teléfono inteligente insignia a un precio de ganga. Entre las ventajas se encuentran una buena cámara y una batería potente .  El Pocophone F1 fue el subcampeón de la prueba de cámara ciega de teléfonos inteligentesde MKBHD en 2018.  También recibió una puntuación de 91 de DxOMark , colocándolo entre el iPhone 8 y Google Pixel .

Referencias 

Teléfonos móviles de Xiaomi
Marcas chinas
Teléfonos móviles introducidos en 2018
Teléfonos inteligentes